Laserpitium elegans är en flockblommig växtart som beskrevs av Charles Baron Clarke. Laserpitium elegans ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
elegans